Als Einnahme von Torreón (span.: la toma de Torreón) wird in der spanischsprachigen Literatur im Allgemeinen die während der Mexikanischen Revolution mehrmals erfolgte Eroberung der Stadt durch revolutionäre Streitkräfte bezeichnet. Die in dieser Zeit ausgefochtenen Kämpfe waren dadurch bedingt, dass Torreón als Bahnknotenpunkt eine enorm wichtige Rolle für den militärischen Nachschub zukam. „Einnahme von Torreón“ bzw. – hier gebraucht – Schlacht um Torreón bezieht sich daher zumeist auf folgende Ereignisse:

 Schlacht um Torreón (1911), den von 9. bis 14./15. Mai 1911 dauernden Kampf um die Stadt und ihre Einnahme durch eine von Emilio Madero kommandierte Revolutionsarmee 
 Schlacht um Torreón (1913), den von 29./30. September bis 1. Oktober 1913 dauernden Kampf um die Stadt und ihre Einnahme durch eine von Pancho Villa kommandierte Revolutionsarmee 
 Schlacht um Torreón (1914), den von 22. März bis 2./3. April 1914 dauernden Kampf um die Stadt und ihre erneute Eroberung durch die Revolutionsarmee Pancho Villas 
 Schlacht um Torreón (1916), den dritten erfolgreichen Sturm auf Torreón durch die Streitmacht Villas am 22. Dezember 1916